Dark side, Darkside oder DarkSide steht für:

Musik:
 Darkside (Necrophobic-Album), Musikalbum der schwedischen Band Necrophobic
 Dark Side, Lied der finnischen Rockband Blind Channel
 US-amerikanische Band mit dem Musiker Nicolas Jaar

Sonstiges:
 DarkSide (Hackergruppe), Hackergruppe
 internationale Forschungsgruppe zur Detektion von Dunkler Materie